Le mot once (prononcé : ) (mot féminin) provient du latin  signifiant la douzième part.

Il peut également s'agir : du mot anglais once (prononcé : ) , signifiant une fois ; du mot espagnol once, le nombre onze (11).

Unités de mesure 

 Lonce est une ancienne unité de masse, encore utilisée dans certains pays, dont la valeur est comprise entre .
 L'once liquide (symbole fl oz) est une unité de volume.
 L'once troy (symbole ozt), unité de masse servant à la cotation des métaux précieux dont l'or.

Art 

 Once est un album de  sorti en 2004 chez  / M1.
 Once est un film irlandais de John Carney sorti en 2007.
 Once est une comédie musicale adaptée du film homonyme.
 Once est un ballet de danse contemporaine d'Anne Teresa De Keersmaeker datant de 2002.

Autres significations 
 L'once est un animal de la famille des félidés, également appelé panthère des neiges.
 L'once d'or, une monnaie de valeur variable, ayant eu cours en Espagne et en Amérique latine.
 ONCE est un acronyme signifiant  (Organisation Nationale des Aveugles Espagnols).
 Cette association parraina de 1989 à 2004 l'équipe cycliste Once qui connut une grande renommée, dont plusieurs victoires au Tour d'Espagne.
 Once, une application de rencontres.
 Once, quartier de Buenos Aires.
"Once" nom officiel du fan club de Twice.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre